

Toponymes 
 Saint-Front, commune française de la Charente.
 Saint-Front, commune française de la Haute-Loire.
 Saint-Front, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Pardaillan.
 Saint-Front, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Domfront.
 Saint-Front-d'Alemps, commune française de la Dordogne.
 Saint-Front-de-Pradoux, commune française de la Dordogne.
 Saint-Front-la-Rivière, commune française de la Dordogne.
 Saint-Front-sur-Lémance, commune française de Lot-et-Garonne.
 Saint-Front-sur-Nizonne, commune française de la Dordogne.

 Saint-Front, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Couze-et-Saint-Front.
 Couze-et-Saint-Front, commune française de la Dordogne.

 Neuilly-Saint-Front, commune française de l'Aisne.
 Canton de Neuilly-Saint-Front, division administrative française.
 Gare de Neuilly-Saint-Front, gare ferroviaire française.

Hydronyme 
 .

Voir aussi 

 Cathédrale Saint-Front, principal édifice religieux de Périgueux.

Saints catholiques et orthodoxes 
 Voir les articles concernant les différents .

Homonymie de toponyme